è un vocabolo giapponese utilizzato come antroponimo sia di uomo che di donna. Può riferirsi a:

Persone giapponesi

Donne
Nozomi Andō, attrice
Nozomi Ōhashi, cantante e attrice
Nozomi Sasaki, modella, gravure idol e cantante
Nozomi, photobook di Nozomi Sasaki 
Nozomi Sasaki (doppiatrice)
Nozomi Tsuji, cantante

Uomini
Nozomi Aoki, compositore
Nozomi Hiroyama, calciatore

Anime e manga
Nozomi Egawa, personaggio del manga Nozomi Witches
Nozomi Yumehara, personaggio dell'anime Yes! Pretty Cure 5 e Yes! Pretty Cure 5 GoGo!
Nozomi, personaggio di Bleach

Altro
Nozomi, sonda spaziale giapponese
Nozomi (treno), treno ad alta velocità giapponese in servizio sulle linee Tōkaidō e Sanyō Shinkansen.